Breite Straße 8 ist die Adresse folgender Gebäude:
 Breite Straße 8 in Bergen an der Dumme, siehe Breite Straße (Bergen an der Dumme)
 Breite Straße 8 (Düsseldorf)
 Breite Straße 8 in Leipzig, siehe Liste der Kulturdenkmale in Reudnitz-Thonberg, A–O
 Breite Straße 8 in Northeim, siehe Liste der Baudenkmale in Northeim
 Breite Straße 8 in Pirna, siehe Liste der Kulturdenkmale in Pirna (südliche Stadtteile)
 Breite Straße 8 in Potsdam, siehe Hiller-Brandtsche Häuser
 Breite Straße 8 (Quedlinburg)
 Breite Straße 8 in Schwedt/Oder, siehe Liste der Baudenkmale in Schwedt/Oder #Vierraden
 Breite Straße 8 in Zarrentin am Schaalsee, siehe Liste der Baudenkmale in Zarrentin am Schaalsee

Siehe auch:
 Breite Straße